

Cinéma 

 The Star, film américain avec John Steppling, sorti en 1913 ;
 La Star (The Star), film américain réalisé par Stuart Heisler, sorti en 1952.
 La Star (Звезда), film russe réalisé par Anna Melikian, sorti en 2014.

Presse 

 The Star, quotidien de langue anglaise publié en Afrique du Sud ;
 The Star, publication de langue anglaise de la région de Chicago (États-Unis) ;
 The Star, quotidien de langue anglaise de la région de Londres (angleterre) publié entre 1888 et 1960;
 The Star, quotidien de langue anglaise publié à Hong Kong de 1965 à 1984 ;
 The Star, quotidien de langue anglaise publié en Malaisie depuis 1971 ;
 The Star, quotidien du soir, de langue anglaise publié au Pakistan depuis 1953.

Musique 

 The Star, une chanson de Mariah Carey.

Voir aussi